Seznam naselij v Sloveniji, imena na M

Seznam

Viri
 

M